Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Moorilla Hobart International) van 2008 vond plaats van 6 tot en met 11 januari 2008 in de Australische plaats Hobart. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Anna Tsjakvetadze was haar titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Aljona Bondarenko kwam niet verder dan de tweede ronde. De ongeplaatste Eléni Daniilídou uit Griekenland won het toernooi. Zij bereikte de finale zonder setverlies, en had daar tegen het tweede reekshoofd Vera Zvonarjova de eindstrijd moeten spelen. Echter, wegens een enkelblessure meldde Zvonarjova zich af, waardoor de Griekse via walk-over de titel verkreeg. Daniilídou wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Hobart op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel. Zij won US$ 25.650 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Jelena Lichovtseva en Jelena Vesnina had de eerste besloten haar titel niet te komen verdedigen. Vesnina had zich samen met Maria Kirilenko ingeschreven, maar wegens een knieblessure van de laatste verschenen zij niet aan de start.

Het eerste reekshoofd, het koppel Janette Husárová en Vania King, sneuvelde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste Spaanse duo Anabel Medina Garrigues / Virginia Ruano Pascual won het toer­nooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Eléni Daniilídou en Jasmin Wöhr in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Medina Garrigues had daarnaast al zeven dubbelspeltitels met andere partners; Ruano Pascual 37.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hobart 2008
Hobart